16Х — советская крылатая ракета с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем (ПуВРД). Дальнейшее развитие ракеты 10Х. Разработкой занималось ОКБ завода № 51 (будущее ОКБ-52) под руководством главного конструктора Челомея В. Н. Благодаря использованию двух двигателей был достигнут практический предел скорости полёта для ПуВРД — 980 км/ч. Предназначалась для уничтожения целей в глубоком тылу противника при нахождении ракетоносца вне зоны противовоздушной обороны. В качестве носителя использовались самолёты Пе-8 и Ту-4. Так же как и для 10Х, основным недостатком являлась низкая точность ракет. На вооружение не принималась. Работы прекращены постановлением Совета Министров № 533—271 от 19 декабря 1953 года.

Тактико-технические характеристики

Примечания

Ссылки 
 16ХА Прибой

Ракеты «воздух-поверхность»
Крылатые ракеты СССР